Wickström ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt-Arne Wickström (* 1948), schwedischer Finanzwissenschaftler; Professor für Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität zu Berlin
 David-Emil Wickström (* 1978), deutscher Musikwissenschaftler; seit 2014 Professor an der Popakademie Baden-Württemberg